Příjmení Blunt nosí více různých osobností:

 Emily Bluntová (* 1983) – britská herečka
 James Blunt (* 1974) – britský zpěvák
 Roy Blunt (* 1950) – americký republikánský politik

Anglická příjmení